Mampara de dutxa, estructura transparent o translúcida que serveix per a no esquitxar el terra de la cambra de bany
 Mampara d'andana, elements a la vora d'una andana, que protegeixen la caixa de via, i que tenen unes portes sincronitzades amb les del tren per les quals s'hi accedeix des de l'andana 
 Mampara (vestidor), moble que permet separar dos espais constituït per una o diverses làmines sovint de fusta 
 Mampara (nàutica), construcció de fusta o planxa en posició vertical, amb les quals es formen els compartiments d'una nau